Йорик () — мёртвый шут, с чьим черепом разговаривает принц Гамлет в одноимённой пьесе Уильяма Шекспира. Также может означать:

Люди 
Псевдоним
 Макс Йорик (род. 1980, настоящее имя — Максим Геннадьевич Юрак) — российский композитор, музыкант, звукорежиссёр, аранжировщик, саунд-продюсер.
 Глаголин, Борис Сергеевич (1879—1948) — русско-американский драматург, режиссёр и артист-новатор, один из первых кинематографистов России, теоретик театра. Более известен под псевдонимом Бедный Йорик.

Имя
 Йорик Уилкс (род. 1939) — британский учёный, специалист по проблемам искусственного интеллекта, профессор.

Прочее 
  — интерпретируемый язык программирования для научных расчётов и графики, созданный в 1996 году.